A Obsessão (em língua francesa, "L'Obsession") é um livro espírita belga.

História 
Trata-se de uma obra sobre a obsessão na ótica da doutrina espírita, compilada pela União Espírita Belga a partir dos trabalhos de Allan Kardec sobre o tema.

No Brasil encontra-se publicada em língua portuguesa pela Casa Editora O Clarim, em tradução e com prefácio de Wallace Leal V. Rodrigues.

Nota do tradutor

Ver também 
 Cronologia do espiritismo
 Obras básicas do espiritismo
 Possessão espiritual

Livros de Allan Kardec
Parapsicologia